Il singolare femminile del torneo di tennis Tashkent Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Iroda Tulyaganova che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Smashnova (primo turno)
 Sarah Pitkowski (semifinali)
 Alina Židkova (primo turno)
 Yi Jing-Qian (semifinali)

 Giulia Casoni (primo turno)
 Marlene Weingärtner (primo turno)
 Cătălina Cristea (primo turno)
 Petra Mandula (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2000